Derby ist eine Stadt in der Kimberley-Region in Western Australia. Sie ist eine von nur drei Städten der Region mit mehr als 2000 Einwohnern (2016 über 3300 Einwohner). Rund um Derby wird viel Bergbau betrieben, unter anderem werden Blei, Zink, Diamanten sowie Öl gefördert.

Derby wurde um 1880 gegründet und liegt am Delta des Fitzroy River. 1922 wurde in Derby mit Western Australian Airways die erste regelmäßige Fluglinie Australiens eröffnet. Zielpunkt war Geraldton.

Während des Zweiten Weltkrieges wurde die Stadt von japanischen Fliegern attackiert. Die Stadt spielte auch eine wichtige Rolle im Royal Flying Doctor Service of Australia für die Region.

Die Stadt ist auch der Geburtsort von Everlyn Sampi, einer australischen Schauspielerin.

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in Western Australia